Bandera monumental puede referirse a alguna de las banderas de gran tamaño que se mencionan en los siguientes artículos:
Bandera Bicentenario, en la Plaza de la Ciudadanía en Chile.
Banderas monumentales de México, un conjunto de banderas monumentales ubicadas en México.
Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, Brasil.
Plaza de la bandera nacional, en Bakú, Azerbaiyán.
Plaza de la Bandera, en Lima (Perú) cuenta con una bandera monumental izada domingos y días festivos.